Cochran se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Doris M. Cochran
 Doris Mable Cochran